Dell kan som auktorsförkortning betyda:

 Richard Kenneth Dell
 Bernard D. Dell

Robotskapade auktorsförkortningar